Bush se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Katharine Jeanette Bush
 Benjamin Franklin Bush
 Francis M. Bush
 Katherine Jeanette Bush